A temporada da GP2 Series de 2009 começou em 10 de maio de 2009 no Circuito da Catalunha em Barcelona, Espanha. Esta temporada foi a segunda com os chassis Dallara GP2/08.

Pilotos e equipas(es)

Notas 
 A equipe Coloni não participou da ronda 8.
 A equipe Durango não participou das rodadas 9 e 10.

Calendário 
O calendário das GP2 Series de 2009 foi anunciado a 16 de Dezembro de 2008. A ronda final do campeonato foi, pela primeira vez, em Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve.

Resultados

Classificação

Pilotos

Equipas/Equipes 

 Quem obteve a Pole Position está em negrito; quem obteve a Pole Position para a Feature Race (a 1ª corrida de cada ronda, ou Corrida Longa) é recompensado com 2 pontos, enquanto que quem obteve a Pole Position para a Sprint Race (a 2ª corrida de cada ronda, ou Corrida Curta), não é recompensado com pontos, pois esta é obtida através da reversão da ordem de chegada dos 8 primeiros na Feature Race (8º na Feature parte de 1º na Sprint).
 Os pilotos que obtiveram a volta mais rápida estão em itálico, ganhando 1 ponto se ficarem classificados nos 10 primeiros.
 Os pilotos que não acabaram a corrida mas ficaram classificados estão assinalados com †.

2009
GP2 Series